Parana Airport kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Parana Airport (flygplats i Argentina),

Brasilien 

 Parana Airport (flygplats i Brasilien), Paraná, Curitiba, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar